Гречихи  — топоним:

Белоруссия 
 Гречихи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Гречихи — деревня в Толочинском районе Витебской области.